Орден Богдана Хмельницкого — государственная награда ряда стран:

 Орден Богдана Хмельницкого (СССР) — советский военный орден времён Великой Отечественной войны.
 Орден Богдана Хмельницкого (Украина) () — государственная награда Украины для награждения граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины.